Irre (im Singular) steht für:
 Orientierungsverlust oder Ziellosigkeit, siehe Auf dem Holzweg sein

Irre (im Plural) steht für:
 Geisteskranke (umgangssprachlich), siehe Geisteskrankheit

Siehe auch:
 Arme Irre
 Irrsinn